Albert Gerstenberg ist der Name folgender Personen:

* Albert Gerstenberg (Verleger) (1825–1882), deutscher Verleger und Kammerfunktionär 
 Albert Gerstenberg (Journalist) (1882–??), deutscher Drucker und Journalist